Ruși oder Rușii ist der Name mehrerer Ortschaften in Rumänien:

 Ruși (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Ruși (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Ruși (Sibiu), Dorf im Kreis Sibiu
 Ruși (Suceava), Dorf im Kreis Suceava
 Ruși (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui
 Ruși-Ciutea, Dorf im Kreis Bacău
 Rușii-Mănăstioara, Dorf im Kreis Suceava
 Rușii-Munți, Gemeinde im Kreis Mureș